

Carriera

Club
Ha giocato con vari club nella prima e nella seconda divisione tedesca.

Nazionale
Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 2005.

Nel 2006 ha invece esordito con la nazionale tedesca Under-21.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

RB Lipsia: 2021-2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni